Эрнст Фаст (; полное имя Эрнст Ро́берт Эфра́им Фаст (); , Стокгольм — , Хусбю-Эрлингхундра) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Фаст участвовал только в марафонском забеге, который прошёл 19 июля. С результатом 3:37:14,0 он занял третье место, получив бронзовую медаль.

Ссылки 
 Эрнст Фаст на sports-reference.com 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Марафонцы Швеции